La Chungdam High School () è una scuola superiore pubblica in Corea del sud. Si trova ad Apgujeong-dong, nel distretto di Gangnam. È stata aperta nel 1990.

Alunni noti 
 Bang Chan
 Choi Soo-young
 Jiwoo
 Young K
 Jennie Kim
 Kai
 Seungmin
 Lee Dae-hwi
 Lee Sun-mi
 Lee Tae-min 
 Park Ji-hyo
 Peniel Shin
 Oh Seung-hee 
 Son Na-eun

Collegamenti esterni 
 

Scuole in Corea del Sud